La Fonda (Castelló d'Empúries), llacuna litoral al municipi de Castelló d'Empúries (Alt Empordà)
 La Fonda (l'Escala), casa a l'Escala (Alt Empordà) 
 La Fonda (Sant Joan les Fonts), edifici al municipi de Sant Joan les Fonts (Garrotxa)